Maki, abreviatura del nom del personatge de ficció Makinavaja, el último choriso, creat pel dibuixant Ivà
 Maki, el nom comú de la planta Ambrosia peruviana
 Maki, una paraula japonesa volent «rotlle» o «cinta» y que s'utilitza, per exemple, a:
 maki sushi, una varietat de sushi rodejada per una cinta d'alga nori
 hachimaki, una cinta (maki) que es posa al voltant del cap, cobrint el front (hachi)
 Maki, altre nom del Partit Comunista Israelià

Vegeu també 
 Maqui